Internacionálé dal
 I. Internacionálé (Nemzetközi Munkásszövetség), 1864–1876 
 II. Internacionálé, 1889–1916
 III. (Kommunista) Internacionálé (Komintern), 1918–1920 
 Kétésfeles Internacionálé, 1921–1923
 IV. Internacionálé (trockisták), 1938–? 
 Internacionálé, a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) elméleti folyóirata 1918–1920 között
 Szocialista Internacionálé
 Humanista Internacionálé